Les Derniers Survivants est le titre de plusieurs œuvres :
  (Where Have All the People Gone) est un téléfilm américain réalisé par John Llewellyn Moxey, diffusé en 1974 :
 Les Derniers Survivants est le titre québécois du film italien Le Dernier Monde cannibale réalisé par Ruggero Deodato, sorti en 1978
 Les Derniers Survivants est un film congolais réalisé par Arnaud Toussaint, sorti en 2016.

Voir aussi 
 Le Dernier Survivant, film néo-zélandais réalisé par Geoff Murphy, sorti en 1985.